Corbini – cognome italiano
 Corbini – famiglia nobile italiana